Az 1994. évi téli olimpiai játékokon a sífutás férfi 30 km-es szabad stílusú versenyszámát február 14-én rendezték a Birkebeineren Stadionban. Az aranyérmet a norvég Thomas Alsgaard nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F30